Regierung Viliam Široký steht für folgende Regierungen der Tschechoslowakischen (Sozialistischen) Republik:

 Regierung Viliam Široký I (1953/54)
 Regierung Viliam Široký II (1954 bis 1960)
 Regierung Viliam Široký III (1960 bis 1963)